Willem van Nieulandt (I) (1560-1626), kunstschilder
Willem van Nieulandt (II) (1584-1635), kunstschilder